Konikari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Konikari (ö i Norra Österbotten, Brahestad),  (2 ha)
 Konikari (ö i Norra Österbotten, Uleåborg),